Инза — топоним:

 Инза — город в Ульяновской области.
 Инза — река в Ульяновской и Пензенской областях.
 Инза — река в Красноярском крае, приток Тубы.
 Инза — станция Куйбышевской железной дороги.